Die Saison 2015/16 war die 22. Spielzeit der israelischen Eishockeyliga, der höchsten israelischen Eishockeyspielklasse. Israelischer Meister wurde zum zweiten Mal nach 1995 der HC Bat Yam.

Teilnehmer und Modus 

In der Saison 2015/16 wurden im Gegensatz zu den Vorjahren keine regionalen Staffeln ausgespielt, sondern eine Hauptrunde (als Einfachrunde) mit zehn Mannschaften ausgetragen. Die Spiele wurden in den zwei Eishallen des Landes, dem Canada Centre in Metulla und dem Ice Peaks in Cholon, ausgetragen.

In der Hauptrunde spielten die zehn Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander. Anschließend spielten die acht besten Mannschaften in den Play-offs um den israelischen Meistertitel. Jede K.-o.-Runde der Play-offs wurde in einem einzigen Spiel entschieden.

Folgende Mannschaften nahmen an der Austragung 2015/16 teil:

 Monfort Ma’alot – vierfacher Meister
 HC Bat Yam – Meister von 1995
 Maccabi Metulla – Meister von 2012 mit zwei Mannschaften (siehe unten)
 Haifa Hawks – sechsfacher israelischer Meister
 Horses Kfar Saba
 Dragons Nes Ziona
 Rishon Devils – Meister 2013, 2014, 2015 mit zwei Mannschaften
 Raʿanana Hitmen – Meister der National Division 2014

Die Mannschaft des HC Metulla trat in der Saison 2015/16 als Maccabi Metulla II an. Die Saison begann am 23. Oktober 2015.

Hauptrunde 

Erläuterungen:

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Saison 2015/16 bei eurohockey.com
 Tabelle der Hauptrunde bei israhockey.co.il
 Play-off-Baum und Ergebnisse  bei israhockey.co.il
 Liste der israelischen Meister bei hockeyarenas.net

2015
Eishockeysaison 2015/16